Assassínio em massa — ato de assassinar, simultaneamente ou em curto período de tempo, um grande número de pessoas

 Entretenimento
 Massacre (canção) — da banda de rock brasileira Titãs
 The Massacre (álbum de 50 Cent) — de 2005
 The Massacre (álbum de The Exploited) — de 1990
 The Massacre (filme) — de 1914

Desambiguação